Joseph-Ferdinand Lancrenon (1794-1874), peintre français ;
 Paul Lancrenon (1857-1922), général et photographe amateur français ;
 Sylvie Lancrenon (née en 1959), photographe et réalisatrice française.